L'adjectif dextrogyre, construit à partir du latin  et , du grec ancien , signifie originellement « qui tourne à droite » et souvent « qui tourne dans le sens horaire ». Il prend un sens spécifique dans divers contextes, et s'y oppose généralement à lévogyre.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les gastéropodes dextrogyres (à enroulement dextre ou dextrorse) sont ceux dont la coquille, lorsqu'on l'observe avec l' au-dessus, suit une ligne de construction qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On estime à plus de 90 % les taxons d'escargots dextrogyres, les lévogyres étant représentés par des espèces, des genres et même des familles entièrement lévogyres, mais aussi par des populations lévogyres au sein d'espèces dextrogyres, et des individus mutants. Chez certaines espèces, les individus enroulés à gauche ne peuvent pas s’accoupler avec ceux orientés à droite, du fait du positionnement des organes sexuels.
 Pour les plantes grimpantes on parle d'enroulement dextrogyre quand elles s'enroulent autour de leur support dans le sens horaire (vu de dessus). La Vesce craque, par exemple, est dextrogyre, alors que le Chèvrefeuille des bois est lévogyre.
 On parle aussi de plantes lévogyres ou dextrogyres pour d'autres enroulements hélicoïdaux, comme celui des grains de maïs sur l'épi.

Chimie et minéralogie 
 Un minéral ou un composé chimique est dextrogyre si, interposé entre un observateur et une source de lumière polarisée, il fait dévier le plan de polarisation vers la droite de l'observateur. Les composés dextrogyres, lévogyres et racémiques sont constitués de molécules chirales.

Physique 
 En électromagnétisme, un matériau diélectrique transparent est dextrogyre pour l'effet Faraday si, interposé entre une source de lumière polarisée et soumis à un champ magnétique dirigé de la source vers l'observateur, il fait tourner le plan de polarisation dans le sens horaire (sa constante de Verdet est négative).
 En physique des particules, les antineutrinos connus sont dextrogyres en ce sens qu'ils ont une hélicité horaire (leur spin est de même sens que leur quantité de mouvement) et les neutrinos sont lévogyres (spin et quantité de mouvement de sens contraires). L'existence de neutrinos dextrogyres et d'antineutrinos lévogyres est postulée ; ce seraient des neutrinos et antineutrinos « stériles » (soumis à la seule gravité).

Culture et société

Archéologie 
 Dans la culture du rubané primitif, le groupe du Limbourg se distingue du groupe de La Hoguette par le sens dextrogyre du biseau des lames taillées.

Graphonomie et typographie 
 Une écriture dextrogyre est une écriture dont les caractères sont penchés vers la droite.

Symbolique 
 La croix gammée nazie est un svastika dextrogyre. Le svastika indien pouvait être lévogyre ou dextrogyre, indifféremment (le svastika lévogyre est parfois appelé sauvastika).

Notes et références

Voir aussi 
 Énantiomérie
 Chiralité
 Pouvoir rotatoire
 Sens de rotation

Liens externes 

Stéréochimie
Terminologie
Lexique